The Best of Both Worlds steht für:

 The Best of Both Worlds, Album von Marillion (1997) 
 The Best of Both Worlds, Album von Jay-Z und R. Kelly (2002)
 The Best of Both Worlds (Van-Halen-Album), Album von Van Halen (2004)
 The Best of Both Worlds, Lied von Hannah Montana (Miley Cyrus, 2006)
 Originaltitel der Doppelfolge In den Händen der Borg / Angriffsziel Erde der Fernsehserie Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert (1990)